Лас Куадрас има више значења:

 Лас Куадрас (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Куадрас (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Куадрас (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику